Il doppio del torneo di tennis Grand Prix Hassan II 2005, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori František Čermák e Leoš Friedl che hanno battuto in finale Martín García e Luis Horna 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Paul Hanley /  Todd Perry (semifinali)
 František Čermák /  Leoš Friedl (campioni)

 Jordan Kerr /  Sebastián Prieto (primo turno)
 Fabrice Santoro /  Rainer Schüttler (semifinal)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Grand Prix Hassan II 2005